Мария Михайловна Молокоедова () — российская регбистка, нападающая клуба «Кубань» и женских сборных России по регби-15 и регби-7. Мастер спорта России.

Биография 
Уроженка Лесосибирска. Училась в школе № 9 и лицее № 6 «Перспектива», занималась лёгкой атлетикой изначально под руководством Нины Сапегиной, а затем у Сергея Паутова. Обладательница 1-го разряда по толканию ядра, также занималась прыжками в высоту. Чемпионка Сибирского федерального округа по толканию ядра и по пожарно-прикладному спорту. Позже занялась регби под руководством Марата Минисламова.

Как студентка Института нефти и газа Сибирского федерального университета (специальность — «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти»), участвовала в летней Универсиаде 2019 года в Неаполе в составе сборной России по регби-7 и стала бронзовым призёром турнира. В том же году в составе сборной России по регби-15 стала бронзовым призёром чемпионата Европы.

В 2021 году выступила на этапах чемпионата Европы по регби-7 в Лиссабоне и Москве, завоевав свою первую золотую медаль чемпионки Европы.

Примечания

Ссылки 
 
 

Регбистки России
Чемпионы Европы по регби-7
Игроки женской сборной России по регби
Игроки женской сборной России по регби-7
Игроки ЖРК «Енисей-СТМ»
Игроки ЖРК «Кубань»